Résultats détaillés de l'édition 2011 du Masters de Paris-Bercy, tournoi de tennis professionnel masculin. Il s'agit du neuvième et dernier Masters 1000 de la saison 2011.

Faits marquants 

Juan Martín del Potro (tête de série ) et Robin Söderling ont déclaré forfait pour le tournoi, tout comme le numéro 2 mondial Rafael Nadal, qui souhaite mieux se préparer pour le Masters de Londres ainsi que pour la finale de la Coupe Davis.

Fait amusant, les seize matchs du deuxième tour ont tous été gagnés en deux sets.

Une fois de plus, ce dernier Masters 1000 de la saison se révèle décisif pour la course au Masters. Avant l'ouverture du tournoi, sept joueurs étaient encore en lice pour obtenir l'une des trois dernières places. À l'issue du troisième tour, Tomáš Berdych, Jo-Wilfried Tsonga et Mardy Fish obtiennent ces trois précieux billets, accompagnés de Janko Tipsarević et de Nicolás Almagro en tant que remplaçants.

Novak Djokovic déclare forfait pour son 1/4 de finale contre Jo-Wilfried Tsonga à cause d'une blessure à l'épaule qui l'avait déjà poussé à abandonner en Coupe Davis contre Juan Martín del Potro et qui l'avait handicapé dans son match contre Kei Nishikori à Bâle (6-0 dans le troisième set).

Roger Federer s'offre sa première finale dans ce tournoi. Il devient ainsi le seul joueur dans l'histoire à avoir atteint la finale de tous les tournois de Masters 1000 et Jo-Wilfried Tsonga sa deuxième finale après sa victoire en 2008. Tsonga sauve trois balles de match lors de sa 1/2 finale contre John Isner.

Roger Federer remporte le titre sans perdre le moindre set.

Résultats en simple

Têtes de série

Points des têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Masters de Paris-Bercy

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2011
Tennis en France en 2011
Tennis en novembre 2011